Латинский алфавит является основой для многих письменностей; ниже приведено сравнение некоторых из них. Не всегда указанные знаки являются отдельными буквами соответствующих алфавитов; также и их взаимное расположение может быть разным и не соответствующим использованному в приводимых таблицах. (Некоторые символы в таблицах могут не отображаться в зависимости от установленных шрифтов, браузера и операционной системы). См. также список новых алфавитов на основе латиницы.

Основные латинские буквы 

Во многих из перечисленных выше языков «отсутствующие» буквы используются в заимствованных словах или в обозначении единиц измерения (ватт W, вольт V и под.).

Модификации букв A–E

Модификации букв G–N

Модификации букв O–Z

Новые алфавиты 
 Международный фонетический алфавит
 Африканский алфавит
 Африканский эталонный алфавит
 Всеиндийский алфавит (подкласс Международного фонетического алфавита специально для языков Индии)
 Бегилос
 Алфавит динка
 Гавайский алфавит
 Белорусская латиница
 Украинская латиница
 Цыганский алфавит
 Новый тюркский алфавит или яналиф
 Стандартный алфавит Лепсиуса
 Уральский фонетический алфавит
 Универсальный алфавит 
 Частота букв в алфавитах различных происхождений

См. также 
 Алфавиты на основе кириллицы
 :Категория:Романизация — системы романизации (записи латиницей слов другой письменности).
 Список латинских букв
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — D
 Расширенная латиница — E

Примечания